Die Pretty Polly Classic 1985 waren ein Tennisturnier der Damen in Brighton. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1985 und fand vom 21. bis 27. Oktober 1985 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1985
Tennisturnier in Brighton